Мойта (; ) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. Численность населения — 16,7 тыс. жителей (посёлок), 70,2 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок входит в Лиссабонский регион, в субрегион Полуостров Сетубал. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Расположение 
Посёлок расположен на юго-восточном берегу эстуария реки Тежу в 24 км от впадения её в Атлантический океан.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Монтижу
 на востоке — муниципалитет Монтижу
 на юго-востоке — муниципалитет Палмела
 на западе — муниципалитет Баррейру
 на северо-западе — эстуарий реки Тежу

Население

Районы

См. также 
 Сетубал (округ)
 Муниципалитеты округа Сетубал
 Районы округа Сетубал

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Сетубал
Города Португалии